Cette liste présente les matchs de l'équipe du Maroc de football par adversaire rencontré depuis son premier match officiel en 1957.

A

Afrique du Sud 
Confrontations entre l'Afrique du Sud et le Maroc :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de l'équipe du Maroc : 1 (17%)
  Victoires de l'équipe d'Afrique du Sud : 2 (33%)
 Matchs nuls : 3 (50%)

Albanie 
Confrontations entre l'Albanie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Albanie : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (100 %)

Algérie 
Confrontations entre le Maroc et l'Algérie.

Bilan 

 Total de matchs disputés : 32
  Victoires de l'équipe du Maroc : 11 (34,3 %)
  Victoires de l'équipe d'Algérie : 9 
(28,1 %)
 Match nul : 12 (37,5 %)

Allemagne  
Confrontations entre l'Allemagne de l'Ouest et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de l'Allemagne de l'Ouest : 4 (100%)
  Victoires du Maroc : 0 (0%)
 Matchs nuls : 0 (0%)

Angleterre 
Confrontations entre l'Angleterre et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'Angleterre : 1 (50 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (50 %)

Angola 
Confrontations entre l'Angola et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 7
  Victoires de l'équipe d'Angola : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5
 Match nul : 1

Arabie saoudite 
Confrontations entre l'Équipe d'Arabie saoudite de football et l'équipe du Maroc de football :

Bilan 
 Total de matches disputés : 11
 Victoires du Maroc :3
 Victoires de l'Arabie saoudite : 7

Argentine 
Confrontations entre l'Argentine et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de l'équipe d'Argentine : 3 (100 %)
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Arménie 
Confrontations entre l'Arménie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Arménie : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Australie 
Confrontations entre l'Australie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Australie : 1
  Victoires du Maroc : 0
 Matchs nuls : 0

B

Bahreïn 
Confrontations entre le Bahreïn et le Maroc

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de Bahreïn : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

Belgique 
Confrontations Officielle  entre la Belgique et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de la Belgique : 2 (50 %)
  Victoires du Maroc : 2 (50 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

Bénin 
Confrontations entre le Bénin et le Maroc :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5 
  Victoires de l'équipe du Bénin : 0
 Matchs nuls : 1

Botswana

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
  Victoires de l'équipe du Botswana : 0
 Matchs nuls : 1

Brésil 
Confrontations entre le Brésil et le Maroc :

Bilan
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe du Brésil : 2
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0
 Match nul : 0

Bulgarie 
Confrontations entre la Bulgarie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de l'équipe de Bulgarie : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
 Matchs nuls : 2

Burkina Faso

Bilan 
 Total de matchs disputés : 10
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5
  Victoires de l'équipe du Burkina Faso : 3
 Matchs nuls : 2

Burundi

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
  Victoires de l'équipe du Burundi : 0
 Matchs nuls : 0

C

Cameroun 
Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe du Cameroun de football :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 12
  Victoires de l'équipe du Cameroun : 6
  Victoires de l'équipe du Maroc : 1
 Matchs nuls : 5

Canada

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de l'équipe du Maroc : 3
  Victoires de l'équipe du Canada : 0
 Matchs nuls : 1

Cap-Vert 
Confrontations entre le Cap-Vert et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires du Cap-Vert : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 2 (67 %)
 Matchs nuls : 1 (33 %)

Chili 
Confrontations entre le Chili et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires du Chili : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (50 %)
 Match nul : 1 (50 %)

Chine 
Confrontations entre l'équipe de Chine de football et l'équipe du Maroc de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe de Chine : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0
 Match nul : 1

Colombie 
Confrontations entre la Colombie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Colombie : 1 (100 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Comores

Confrontations 
Confrontations entre le Maroc et les Comores :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
 Victoires du Maroc : 2
 Matchs nuls : 1
 Victoires des Comores : 0
 Total de buts marqués par le Maroc : 5
 Total de buts marqués par les Comores : 2

Congo

Bilan 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de l'équipe du Maroc : 3
  Victoires de l'équipe du Congo :0
 Matchs nuls : 2

Corée du Sud 
Confrontations entre la Corée du Sud et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de l'équipe de Corée du Sud : 0
  Victoires de l'équipe du Maroc : 1
 Match nul : 2

Costa Rica 
Confrontations entre le Costa Rica et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires du Costa Rica : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Côte d'Ivoire

Bilan 

 Total de matchs disputés : 20
 Victoires de l'équipe du Maroc : 7
 Victoires de l'équipe de Côte d'Ivoire : 6
 Matchs nuls : 7

Croatie 
Confrontations entre la Croatie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de l'équipe de Croatie : 1 (33 %)
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0 (0 %)
 Match nul : 2 (67 %)

E

Écosse 
Confrontations entre l'Écosse et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Écosse : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Égypte

Bilan 
 Total de matchs disputés : 27
  Victoires de l'équipe du Maroc : 12
  Victoires de l'Équipe d'Égypte : 4
 Matchs nuls : 11

Émirats arabes unis 
Confrontations entre les Émirats arabes unis et le Maroc :

Bilan 
Au  :

 Total de matchs disputés : 4
 Victoires des Émirats arabes unis : 1
 Matchs nuls : 2
 Victoires du Maroc : 1
 Total de buts marqués par les Émirats arabes unis : 3
 Total de buts marqués par le Maroc : 3

Espagne 
Confrontations entre l'Espagne et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de l'Espagne : 2 (50%)
  Victoires du Maroc : 0 (0%)
 Matchs nuls : 2 (50%)

Estonie 
Confrontations entre l'Estonie et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Estonie : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Match nul : 0 (0 %)

États-Unis 
Confrontations entre le Maroc et les États-Unis en matchs officiels :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires du Maroc : 3(75 %)
  Victoires des États-Unis : 1
 Match nul : 0
  Buts marqués par le Maroc : 6
  Buts marqués par les États-Unis : 5

Éthiopie 

 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de l'équipe d'Éthiopie : 0
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5
 Matchs nuls : 0

F

Finlande 
Confrontations entre la Finlande et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe de Finlande : 1 (50 %)
  Victoires de l'équipe du Maroc : 1 (50 %)

France 
Confrontations entre la France et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 6
  Victoires de la France : 4 (67 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 2 (33 %)

G

Gabon

Bilan 
 Total de matchs disputés : 14
  Victoires de l'équipe du Maroc : 6
  Victoires de l'équipe du Gabon : 5
 Matchs nuls : 3

Gambie

Bilan 
 Total de matchs disputés : 8
  Victoires de l'équipe de Gambie : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 6
 Matchs nuls : 1

Ghana

Bilan 
 Total de matchs disputés : 10
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5
  Victoires de l'équipe du Ghana : 2
 Matchs nuls : 3

Grèce 
Confrontations entre la Grèce et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Grèce : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Match nul : 1 (100 %)

Guinée

Bilan 
 Total de matchs disputés : 9
  Victoires de l'équipe du Maroc : 4
  Victoires de l'équipe de Guinée : 1
 Matchs nuls : 4

Guinée équatoriale 
Confrontations entre la guinée équatoriale et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 5
  Victoires de l'équipe de Guinée équatoriale : 1 (20 %)
  Victoires de l'équipe du Maroc : 4 (80 %)
 Match nul : 0 (0 %)

H

Hong-Kong 
Confrontations entre l'équipe de Hong Kong de football et l'équipe du Maroc de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'équipe de Hong Kong : 0
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0
 Matchs nuls : 1

I

Iran 
Confrontations entre l'Iran et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Iran : 1 (100 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Irlande 
Confrontations entre l'Équipe de République d'Irlande de football et l'équipe du Maroc de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'équipe d'Irlande : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0
 Matchs nuls : 0

Irlande du Nord 
Confrontations entre l'Irlande du Nord et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe d'Irlande du Nord : 1 (50 %)
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0 (0 %)
 Match nul : 1 (50 %)

Italie 
Confrontations entre l'Italie et le Maroc :

Bilan
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'Italie : 1 (100 %)
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

J

Jamaïque 
Confrontations entre la Jamaïque et le Maroc :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de la Jamaïque : 0 (0 %)
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

Jordanie 
Confrontations entre la Jordanie et le Maroc

K

Kenya

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
  Victoires de l'équipe du Kenya : 0
 Matchs nuls : 1

L

Libye

Bilan 
 Total de matchs disputés : 12
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5
  Victoires de l'équipe de Libye : 2
 Matchs nuls : 5

Luxembourg 
Confrontations entre le Maroc et le Luxembourg en matchs officiels :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires du Maroc : 3 (100 %)
  Victoires du Luxembourg : 0
 Match nul : 0
  Buts marqués par le Maroc : 6
  Buts marqués par le Luxembourg : 1

M

Malawi

Bilan 
 Matchs disputés : 10
 Victoires du Maroc : 7
 Victoires du Malawi : 1
 Matchs nuls : 2
 Buts pour le Maroc : 17
 Buts pour le Malawi : 4

Mali

Confrontations 
Confrontations entre le Maroc et le Mali :

Bilan 
Au  :

 Total de matchs disputés : 17
  Victoires de l'équipe du Maroc : 8
  Victoires de l'équipe du Mali : 5
 Matchs nuls : 4
 Total de buts marqués par le Maroc : 28
 Total de buts marqués par le Mali : 11

Mauritanie 
Confrontations entre le Maroc et le Mauritanie:

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0 (0 %)
  Victoires de l'équipe de Mauritanie : 0 (0 %)
 Match nul : 1 (100 %)

Le Maroc a gagné la Mauritanie 4/1 aller retour dans le cadre des qualifications préliminaire de la coupe du monde 2010

Mexique 
Confrontations entre le Maroc et le Mexique:

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'équipe du Maroc : 1 (100 %)
  Victoires de l'équipe du Mexique : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Mozambique 
Confrontations entre le Maroc et le Mozambique :

Bilan 
 Total de matchs disputés :4
  Victoires du Maroc : 3 (75 %)
  Victoires du Mozambique : 1 (25 %)
 Match nul : 0 (0 %)

N

Namibie

Bilan 
Au  :

 Total de matchs disputés : 7
 Victoires de la Namibie : 0
 Matchs nuls : 1
 Victoires du Maroc : 6
 Total de buts marqués par la Namibie : 2
 Total de buts marqués par le Maroc : 15

Niger

Bilan 

 Matchs disputés : 8
 Victoires du Maroc : 7
 Victoires du Niger : 1
 Matchs nuls : 0
 Buts pour le Maroc : 21
 Buts pour le Niger : 4

Nigeria

Bilan 

 Total de matchs disputés : 18
 Victoires de l'équipe du Maroc : 8
 Victoires de l'équipe du Nigeria : 6
 Matchs nuls : 4

Norvège 
Confrontations entre le Maroc et la Norvège :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Victoires de la Norvège : 0 (0 %)
 Match nul : 1 (100 %)

Nouvelle-Zélande 
Confrontations entre le Maroc et la Nouvelle-Zélande:

Bilan 

 Total de matchs disputés : 2
 Victoires de l'équipe du Maroc : 2 (100 %)
 Victoires de l'équipe de Nouvelle-Zélande : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

O

Ouganda 
Confrontations entre le Maroc et l'Ouganda:

Bilan 

 Total de matchs disputés : 2
 Victoires du Maroc : 0
 Victoires de l'Ouganda : 2
 Match nul : 0

Ouzbékistan 
Confrontations entre le Maroc et l'Ouzbékistan :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Maroc : 1 (100 %)
 Victoires de l'Ouzbékistan : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

P

Palestine 
Confrontations entre le Maroc et Palestine

Pays-Bas 
Confrontations entre le Maroc et les Pays-Bas :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 6
 Victoires du Maroc : 4 (67 %)
 Victoires des Pays-Bas : 2 (33 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

Pérou 
Confrontations entre le Maroc et le Pérou :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 1
 Victoires du Maroc : 0 (0 %)
 Victoires du Pérou : 1 (100 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Pologne 
Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe de Pologne de football :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 5
 Victoires de l'équipe de Pologne : 2
 Victoires de l'équipe du Maroc : 1
 Matchs nuls : 2

Portugal 
Confrontations entre le Maroc et le Portugal :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 3
 Victoires du Maroc : 2  
 Victoires du Portugal : 1  
 Match nul : 0

R

République centrafricaine

Confrontations 
Confrontations entre la République centrafricaine et le Maroc :

Bilan 
Au  :

 Total de matchs disputés : 3
 Victoires de la République centrafricaine : 1
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Maroc : 2
 Total de buts marqués par la République centrafricaine : 2
 Total de buts marqués par le Maroc : 5

République tchèque 
Confrontations entre le Maroc et la République tchèque:

Bilan 

 Total de matchs disputés : 1
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
  Victoires de la République tchèque : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 0 (100 %)

Russie 

Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et les équipes d'URSS et de Russie de football :

L'URSS étant l'équivalent de l'actuelle Russie.

Bilan 
 Total de matchs disputés entre ces deux nations : 5
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
  Victoires de l'équipe de Russie : 3

Rwanda 
Confrontations entre le Maroc et le Rwanda:

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires du Maroc : 1 (50 %)
  Victoires du Rwanda : 1 (50 %)
 Matchs nuls : 0 (0 %)

S

Sao Tomé-et-Principe 
Confrontations entre le Maroc et Sao Tomé-et-Principe :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires du Maroc : 2 (100 %)
  Victoires de Sao Tomé-et-Principe : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Sénégal 
Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe du Sénégal de football.

24

Bilan 
 Total de matchs disputés : 12
  Victoires de l'équipe du Maroc : 6
  Victoires de l'équipe du Sénégal : 3
 Matchs nuls : 3

Serbie 
Confrontations entre le Maroc et la Serbie :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires du Maroc : 1 (100 %)
  Victoires de la Serbie : 0 (0 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Sierra Leone

Confrontations 
Confrontations entre la Sierra Leone et le Maroc :

Bilan 
Au  :

 Total de matchs disputés : 7
 Victoires de la Sierra Leone : 0
 Matchs nuls : 1
 Victoires du Maroc : 6
 Total de buts marqués par la Sierra Leone : 0
 Total de buts marqués par le Maroc : 14

Somalie

Confrontations 
Confrontations entre la Somalie et le Maroc :

Bilan 
Au  :

 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de la Somalie : 0
 Matchs nuls : 0
 Victoires du Maroc : 1
 Total de buts marqués par la Somalie : 0
 Total de buts marqués par le Maroc : 3

Soudan 
Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe du Soudan de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe du Maroc : 0
  Victoires de l'équipe de Soudan : 0
 Matchs nuls : 2

Slovaquie 
Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe de Slovaquie de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
  Victoires de l'équipe de Slovaquie : 0
 Matchs nuls : 0

Sources
  Reprezentácia - Slovenský futbalový zväz : Matchs de l'équipe de Slovaquie de football sur le site de la Fédération slovaque de football

Suisse 
Confrontations entre l'équipe de Suisse de football et l'équipe du Maroc de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 3
  Victoires de l'équipe de Suisse : 0
  Victoires de l'équipe du Maroc : 3
 Matchs nuls : 0

T

Tanzanie 
Confrontations entre le Maroc et la Tanzanie :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de le Maroc : 3 (75 %)
  Victoires de la Tanzanie : 1 (25 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Togo 
Confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe du Togo de football :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 11
  Victoires de l'équipe du Maroc : 5
  Victoires de l'équipe du Togo : 3
 Matchs nuls : 3

Trinité-et-Tobago 
Confrontations entre l'équipe de Trinité-et-Tobago de football et l'équipe du Maroc de football.

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires de l'équipe de Trinité-et-Tobago : 0
  Victoires de l'équipe du Maroc : 2
 Matchs nuls : 0

Tunisie 
Voici la liste des confrontations entre l'équipe du Maroc de football et l'équipe de Tunisie de football :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 44
  Victoires de l'équipe du Maroc : 12
  Victoires de l'équipe de Tunisie : 8
 Matchs nuls : 24

U

Ukraine 
Confrontations entre le Maroc et l'Ukraine :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires du Maroc : 0 (0 %)
  Victoires de l'Ukraine : 0 (0 %)
 Matchs nuls : 1 (100 %)

Uruguay 
Confrontations entre le Maroc et l'Uruguay :

Bilan 
 Total de matchs disputés : 2
  Victoires du Maroc : 1 (50 %)
  Victoires de l'Uruguay : 1 (50 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Y

Yémen du Sud

Bilan 
 Total de matchs disputés : 1
  Victoires de l'équipe du Yémen du Sud : 0 (0 %)
  Victoires de l'équipe du Maroc : 1 (100 %)
 Match nul : 0 (0 %)

Z

Zaïre

Bilan 
 Total de matchs disputés : 7
  Victoires de l'équipe du Maroc : 3
  Victoires de l'équipe du Zaïre : 3
 Matchs nuls : 5

Zambie

Bilan 
 Total de matchs disputés : 16
  Victoires de l'équipe du Maroc : 9
  Victoires de l'équipe de Zambie : 6
 Matchs nuls : 1

Zimbabwe

Bilan 
 Total de matchs disputés : 4
  Victoires de l'équipe du Maroc : 3 (75%)
  Victoires de l'équipe du Zimbabwe : 0 (0%)
 Matchs nuls : 1 (100%)

Références 

Football au Maroc
Maroc
Football